Wajda ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Wajda (1926–2016), polnischer Film- und Theaterregisseur
 Kazimierz Wajda (1930–2020), polnischer Historiker
 Patryk Wajda (* 1988), polnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Vajda
 Waida
 Weida (Begriffsklärung)